Čeljuskin může být:
 Semjon Ivanovič Čeljuskin (zhruba 1707 – 1764) – ruský polárník
 Čeljuskin (parník) – sovětský expediční parník, potopil se v roce 1934 
 Čeljuskinův mys – nejsevernější pevninský bod kontinentální Eurasie